Chaoyang ist ein in China sehr häufig vorkommender Ortsname; er bezeichnet u. a.:

die Stadt Chaoyang (朝阳市) in der Provinz Liaoning, siehe Chaoyang (Liaoning)
den Kreis Chaoyang (朝阳县) in der gleichnamigen Stadt, siehe Chaoyang (Kreis)
den Stadtbezirk Chaoyang (朝阳区) der Stadt Changchun in der Provinz Jilin, siehe Chaoyang (Changchun)
den Stadtbezirk Chaoyang (朝阳区) der Stadt Peking, siehe Chaoyang (Peking)
den Stadtbezirk Chaoyang (潮阳区) der Stadt Shantou in der Provinz Guangdong, siehe Chaoyang (Shantou)
den Stadtbezirk Chaoyang (朝陽里) der Stadt Magong auf den zur Republik China auf Taiwan gehörenden Pescadoren-Inseln, siehe Chaoyang (Magong)
die Großgemeinde Chaoyang (朝阳镇) im Kreis Changtu in der Provinz Liaoning, siehe Chaoyang (Changtu)
die Großgemeinde Chaoyang (朝阳镇) im Kreis Huade im Autonomen Gebiet Innere Mongolei, siehe Chaoyang (Huade)
die Großgemeinde Chaoyang (朝阳镇) im Kreis Huinan in der Provinz Jilin, siehe Chaoyang (Huinan)
die Großgemeinde Chaoyang (朝阳镇) im Kreis Jiayin in der Provinz Heilongjiang, siehe Chaoyang (Jiayin)
die Großgemeinde Chaoyang (朝阳镇) im Kreis Libo in der Provinz Guizhou, siehe Chaoyang (Libo)
die Großgemeinde Chaoyang (朝阳镇) im Kreis Lingbi in der Provinz Anhui, siehe Chaoyang (Lingbi)
die Großgemeinde Chaoyang (朝阳镇) im Stadtbezirk Longwen in der Provinz Fujian, siehe Chaoyang (Longwen)
die Großgemeinde Chaoyang (朝阳镇) im Kreis Mengjin in der Provinz Henan, siehe Chaoyang (Mengjin)
die Großgemeinde Chaoyang (朝阳镇) im Stadtbezirk Shizhong in der Provinz Sichuan, siehe Chaoyang (Shizhong)
die Großgemeinde Chaoyang (朝阳镇) im Kreis Shouyang in der Provinz Shanxi, siehe Chaoyang (Shouyang)
die Großgemeinde Chaoyang (朝阳镇) der Stadt Shulan in der Provinz Jilin, siehe Chaoyang (Shulan)
die Großgemeinde Chaoyang (朝阳镇) im Kreis Wuxi der Stadt Chongqing, siehe Chaoyang (Wuxi)
die Großgemeinde Chaoyang (朝阳镇) im Stadtbezirk Xiangfang in der Provinz Heilongjiang, siehe Chaoyang (Xiangfang)
die Großgemeinde Chaoyang (朝阳镇) im Stadtbezirk Xinzhou in der Provinz Jiangxi, siehe Chaoyang (Xinzhou)
die Großgemeinde Chaoyang (朝阳镇) im Autonomen Kreis Xiuyan in der Provinz Liaoning, siehe Chaoyang (Xiuyan)
die Gemeinde Chaoyang (朝阳乡) im Kreis Anyue in der Provinz Sichuan, siehe Chaoyang (Anyue)
die Gemeinde Chaoyang (朝阳乡) im Kreis Baoqing in der Provinz Heilongjiang, siehe Chaoyang (Baoqing)
die Gemeinde Chaoyang (朝阳乡) im Kreis Cili in der Provinz Hunan, siehe Chaoyang (Cili)
die Gemeinde Chaoyang (朝阳乡) im Kreis Dazhu in der Provinz Sichuan, siehe Chaoyang (Dazhu)
die Gemeinde Chaoyang (朝阳乡) der Stadt Dehui in der Provinz Jilin, siehe Chaoyang (Dehui)
die Gemeinde Chaoyang (朝阳乡) im Stadtbezirk Qixing im Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Chaoyang (Qixing)
die Gemeinde Chaoyang (朝阳乡) der Stadt Wudalianchi in der Provinz Heilongjiang, siehe Chaoyang (Wudalianchi)
die Gemeinde Chaoyang (朝阳乡) im Kreis Yuechi in der Provinz Sichuan, siehe Chaoyang (Yuechi)
die Gemeinde Chaoyang (朝阳乡) im Stadtbezirk Shuangcheng in der Provinz Heilongjiang, siehe Chaoyang (Shuangcheng)
die Gemeinde Chaoyang (朝阳乡) im Stadtbezirk Zhaohua in der Provinz Sichuan, siehe Chaoyang (Zhaohua)
die Gemeinde Chaoyang (朝阳乡) im Kreis Zhaozhou in der Provinz Heilongjiang, siehe Chaoyang (Zhaozhou)
das Straßenviertel Chaoyang (朝阳街道) im Stadtbezirk Beibei der regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing, siehe Chaoyang (Beibei)
das Straßenviertel Chaoyang (朝阳街道) im Stadtbezirk Chengbei in der Provinz Qinghai, siehe Chaoyang (Chengbei)
das Straßenviertel Chaoyang (朝阳街道) im Stadtbezirk Dawukou im Autonomen Gebiet Ningxia, siehe Chaoyang (Dawukou)
das Straßenviertel Chaoyang (朝阳街道) im Stadtbezirk Fucheng in der Provinz Sichuan, siehe Chaoyang (Fucheng)
das Straßenviertel Chaoyang (朝阳街道) der Stadt Gaomi in der Provinz Shandong, siehe Chaoyang (Gaomi)
das Straßenviertel Chaoyang (朝阳街道) im Stadtbezirk Hedong in der Provinz Shandong, siehe Chaoyang (Hedong)
das Straßenviertel Chaoyang (朝阳街道) im Stadtbezirk Heshan in der Provinz Hunan, siehe Chaoyang (Heshan)
das Straßenviertel Chaoyang (朝阳街道) im Stadtbezirk Lianyun in der Provinz Jiangsu, siehe Chaoyang (Lianyun)
das Straßenviertel Chaoyang (朝阳街道) im Stadtbezirk Lingling in der Provinz Hunan, siehe Chaoyang (Lingling)
das Straßenviertel Chaoyang (朝阳街道) im Stadtbezirk Shashi in der Provinz Hubei, siehe Chaoyang (Shashi)
das Straßenviertel Chaoyang (朝阳街道) im Stadtbezirk Tianjia’an in der Provinz Anhui, siehe Chaoyang (Tianjia’an)
das Straßenviertel Chaoyang (朝阳街道) im Stadtbezirk Tongchuan in der Provinz Sichuan, siehe Chaoyang (Tongchuan)
das Straßenviertel Chaoyang (朝阳街道) im Stadtbezirk Xingning im Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Chaoyang (Xingning)
das Straßenviertel Chaoyang (朝阳街道) im Stadtbezirk Yichun in der Provinz Heilongjiang, siehe Chaoyang (Yichun)
das Straßenviertel Chaoyang (朝阳街道) im Stadtbezirk Yuhui in der Provinz Anhui, siehe Chaoyang (Yuhui)
das Dorf Chaoyang (朝阳村) der Gemeinde Shaoshan in der Stadt Shaoshan der Provinz Hunan, siehe Chaoyang (Shaoshan)
das Dorf Chaoyang (朝阳村) der Großgemeinde Zhuaji im Kreis Fuyuan der Stadt Jiamusi, Provinz Heilongjiang, siehe Chaoyang (Zhuaji)
die Einwohnergemeinschaft Chaoyang (朝阳社区) in der gleichnamigen Großgemeinde  des Kreises Jiayin, siehe Chaoyang (Einwohnergemeinschaft)